A Copa do Brasil de Rugby de 2011 teve inscritas doze equipes, o maior número na história da competição, que foram divididos em cinco grupos, geograficamente distribuídos de acordo com sua sede, devido à necessidade de acomodar as distâncias percorridas pelos times.

O vencedor da Copa do Brasil, o Ilhabela, enfrentou o último colocado do Super 10 de 2011, o Niterói, valendo a promoção. O clube fluminense venceu, defendendo sua posição na elite nacional e fazendo com que o Ilhabela permanecesse na Copa do Brasil.

Equipes participantes

Fase classificatória

Grupo Sudeste 
O BH Rugby se retirou da competição para o seu ingresso no Super10.

Grupo São Paulo

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

+ Winner classificado pelo confronto direto.

Grupo Centro-Oeste

Tabela

Quartas-de-final

Semifinais

Final

Vencedor 

Ilhabela Rugby Clube classificou-se para a repescagem para o Super 10 de 2012.

Ver também 
 Copa do Brasil de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby

Ligações externas 
 Página oficial do torneio

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2011 no Brasil